Box Hill kan syfta på följande platser:

Australien 

 Box Hill (del av en befolkad plats), Victoria, Whitehorse,

Storbritannien 

 Box Hill (kulle i Surrey), England, 
 Box Hill (ort i Surrey), England, 
 Box Hill, Wiltshire, ort i Wiltshire (distrikt), Wiltshire, England, 

Robotskapade Australienförgreningar